Charada (DC Comics), personagem das histórias do Batman
Charada (filme), filme com Cary Grant e Audrey Hepburn (1963)
Charade (filme), curta-metragem canadense (1984)
Enigma
Desambiguação